GT Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 2,52 млн световых лет (около 772 тыс. парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +17,5m до +16,7m.

Характеристики 
GT Андромеды — белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRAB) спектрального класса A5. Светимость — около 123027 солнечных. Эффективная температура — около 6530 K.

Примечания 

Внегалактические звёзды